Drach oder von Drach ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Drach (vor 1630–1687), deutsch-jüdischer Geschäftsmann und Gemeindevorsteher
 Alhard von Drach (1839–1915), deutscher Mathematiker, Hochschullehrer und Denkmalpfleger
 Albert Drach (1902–1995), österreichischer Schriftsteller und Jurist
 Emil Drach (1855–1902), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur
 Erich Drach (1885–1935), deutscher Germanist und Begründer der Sprechwissenschaft sowie Sprecherziehung
 Johann Drach (um 1494–1566), deutscher Theologe, humanistischer Philosoph und Reformator, siehe Johann Draconites 
 Jules Drach (1871–1949), französischer Mathematiker
 Leonhard Drach (1903–1996), deutscher Jurist und Kriegsverbrecher
 Markus C. Schulte von Drach (* 1965), deutscher Wissenschaftsjournalist und Schriftsteller
 Michel Drach (1930–1990), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Nathalie Drach-Temam, geborene Drach (* vor 1970), französische Informatikerin und Hochschulpräsidentin
 Peter Drach (1455–1504), Buchdrucker
 Thomas Drach (* 1960), deutscher Krimineller
 Vanja Drach (1932–2009), jugoslawischer bzw. kroatischer Schauspieler
 Wilhelm Drach (* 1952), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Drache
 Trach